Występy w europejskich pucharach tureckiego klubu piłkarskiego Trabzonspor.

Wykaz spotkań pucharowych

1976–2000

2001–2020

2021–

Przypisy

Bibliografia 
 

Trabzonspor
Tureckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach